Francisco José da Rocha pode se referir a:
Francisco José da Rocha - militar brasileiro que participou da Sabinada e da Revolução Farroupilha.
Francisco José da Rocha (1781 – 1853) - comerciante luso-brasileiro, barão de Itamarati. 
Francisco José da Rocha (1806 — 1883) - comerciante, conde de Itamarati, filho do barão de Itamarati.
Francisco José da Rocha (1832 — 1897) - advogado, jornalista e político brasileiro.
Francisco José da Rocha Martins (1879 — 1952) - jornalista português.
Francisco José da Rocha Campos da Fontoura e Taveira - militar português.